Woodend kan syfta på följande platser:

Australien 

 Woodend, Victoria, ort, Victoria, Macedon Ranges,

Nya Zeeland 

 Woodend, Canterbury, ort, Waimakariri District,

Storbritannien 

 Woodend, Northamptonshire, parish, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar